PGG steht für
 Public Good Games (deutsch „Öffentliche-Güter-Spiel“), Teil der Spieltheorie
 Polska Grupa Górnicza, polnischer Bergbaukonzern

PGG steht für:
 Gleichgewichtspreis

pgg steht für:
 Pangwali (ISO-639-3-Code), Varietät des Dialekts Mandeali der Himachali-Sprache, einer indoarischen Sprache in Mandi (Distrikt), Indien

Abkürzung